Het ATP-toernooi van Halle 2004 werd van 7 tot en met 13 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry Weber Stadion.

Het toernooi van 2004 trok 106.500 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle